Plehanski arhiđakonat je rimokatolički arhiđakonat, jedan od četiriju u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Pripada Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kojoj još pripadaju Fojnički, Gučogorski i Toliški arhiđakonat. Arhiđakon Plehanskog arhiđakonata je msgr. Bosiljko Rajić. Arhiđakonatu pripadaju Derventski, Tuzlanski i Usorski dekanat.

Izvori 

Vrhbosanska nadbiskupija